Le Championnat du monde de Superbike 2001 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 11 mars et s'est terminée le 30 septembre après 13 manches.

Troy Bayliss a remporté le titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2001
Sport motocycliste en 2001
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo